Zeigerbild kann sinngemäß bedeuten:
 
 ein Zeigermodell zur Darstellung periodischer Vorgänge 
 eine Vektorgrafik der Computergrafik
 ein Graph in der Graphentheorie